André Bolívar Conte Sánchez (Ciudad de Panamá; 25 de abril de 1995), es un programador, activista y político panameño. Ha sido partícipe en múltiples manifestaciones anticorrupción contra diferentes gobiernos del país canalero  y fue candidato independiente a diputado para la Asamblea Nacional por el circuito 8-8 en las elecciones de 2019.

El 14 de enero de 2021, el Ministerio Público de Panamá allana la residencia de Conte y éste es aprehendido por presuntamente Atentar contra la Personalidad Internacional del Estado y otros 6 delitos contra la seguridad informática que se le acusa.
Actualmente mantiene las medidas cautelares de impedimento de salida del país, notificación periódica semanal, impedimento de uso de internet y prohibición de publicar en redes sociales mientras espera la fecha del juicio oral, establecida para el 25 de noviembre de 2024.

Biografía

Estudios y carrera 
Nació un 25 de abril de 1995 en la Ciudad de Panamá, se gradúa del Instituto Justo Arosemena e ingresa en la Universidad Latina de Panamá donde estudia la carrera de Ingeniería en Sistemas Informáticos, hace diferentes especializaciones en delitos informáticos, informática forense, diseño de empresas, innovación, transformación digital, entre otras. Trabajó en diferentes empresas privadas e intituciones públicas como informático, oficial de seguridad informática CISO y jefe de informática y tecnología CTO, es destacado en la materia de ciberseguridad llegando a ser ganador de diferentes hackathones alrededor del país.

Conte participa en una serie de conferencias y talleres en escuelas y universidades públicas del país sobre tecnología, gobierno digital, transparencia, software libre, inteligencia artificial y seguridad informática junto a organismos como Internet Society y el Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre, donde además de brindar información a los estudiantes sobre estas temáticas, hace fuertes críticas a los gobernantes panameños por la supuesta corrupción dentro del Estado.

Activismo

Ambiente 
A finales de 2017 cofunda el movimiento ambiental Marabuntas, esta organización desarrolla actividades educativas ambientales en Panamá y son críticos de los gobiernos panameños en la gestión de los recursos naturales.
Como activista ambiental es mayormente conocido por sus intervenciones como rescatista animal.

Manifestaciones contra reformas electorales 
Un estallido de manifestaciones inicia cuando la Asamblea Nacional modifica un paquete reformas constitucionales que se estuvo debatiendo a mediados de octubre de 2019, durante varias semanas más de 45 organizaciones plantearon que el paquete de reformas no se ajustaba a las necesidades del pueblo, entre ellos gremios, estudiantes, organismos de la sociedad civil, asociación de empresas y ciudadanía en general salieron a las calles solicitando que fueran derogadas estas reformas. André Conte es identificado por los medios como uno de los líderes de estas concentraciones.

Protesta de una persona 
El 17 de noviembre de 2019 un grupo de estudiantes universitarios promovió en redes sociales una manifestación en los predios de la Asamblea Nacional de Diputados, pero la lluvia complicó la asistencia y solo una persona llegó, se trató de André Conte. El joven panameño se enfrentó a por lo menos 253 unidades de distintos estamentos de seguridad, su único propósito era hacerse sentir ante lo que considera abusos de poder y malversación de fondos de parte de los «padres de la patria». Su arma era una paila.

En entrevistas posteriores a estas escenas, Conte fue enérgico contra el gobierno de Laurentino Cortizo en medios de comunicación, enfatizando en los niveles de corrupción y el manejo poco transparente de los recursos del Estado panameño.

Trayectoria política 
En las elecciones generales de Panamá de 2019, es candidato a diputado por la libre postulación ante la Asamblea Nacional por el circuito 8-8, que corresponde a los corregimientos de Juan Díaz, Río Abajo, Parque Lefevre, San Francisco y Don Bosco.
La propuesta política de Conte se basó en reformas educativas y leyes anticorrupción. Renuncia al dinero que brinda el Tribunal Electoral a candidatos a puestos de elección popular y utiliza menos de 2,000 dólares que tenía en sus ahorros según indica en algunas entrevistas.

Obtiene 8,290 votos en la contienda electoral pero no es suficiente para llegar al palacio legislativo.

Caso Judicial

Allanamiento y detención 
El 13 de enero de 2021, el Ministerio Público de Panamá allana la casa de Conte y éste es aprehendido. La fiscalía superior de propiedad intelectual y seguridad informática de Panamá acusa a André Conte de presuntamente hackear los servidores informáticos de la Policía Nacional de Panamá, haber sacado de línea en un ataque DDoS al sitio web del Ministerio de Educación por varias horas y supuestamente ser miembro de Anonymous Panamá.
Al momento de su aprehensión, un juez le ordena arresto domiciliario e impedimento de uso de internet. El Ministerio Público apela esta decisión, solicitando que sea detenido en un centro penitenciario, solicitud que es negada por un tribunal de apelaciones.

Eliminación de redes sociales 
El 21 de abril de 2022, la fiscalía nuevamente solicita al Órgano Judicial que cambien la medida cautelar de arresto domiciliario a detención en un centro carcelario, ya que, según el Ministerio Público, Conte había violado las medidas cautelares porque su madre, Diana Sánchez, había publicado una foto de él en Twitter.
Frente a esta petición, la juez de garantías Yazmín Jaén, negó la solicitud del Ministerio Público, pero le solicitó a Conte el cierre de todas sus redes sociales y aclaró que su madre al no ser imputada en el caso, no mantenía restricción alguna y tanto ella como cualquier persona podía publicarlo en redes sociales, a excepción de él mismo debido a que no tiene permitido el uso de internet. El Ministerio Público apela esta decisión, la cual es negada nuevamente por un tribunal de apelaciones.
Meses luego de estas audiencias, durante una entrevista de televisión Diana Sánchez acusa al Ministerio Público de coartar su libertad de expresión al intentar no permitirle hablar públicamente sobre su hijo y haber ordenado el cierre de sus redes sociales.

Causa compleja 
Luego de acabado el término de 6 meses de investigación, la Jueza de Garantías Mónica Barrios concede 6meses adicionales de investigación al Ministerio Público al elevar el caso a causa compleja alegando que existen “víctimas abstractas” además de haber entidades públicas que estaban pendientes de una serie de peritajes, análisis de información e inclusive de asistencias internacionales.

Medidas cautelares 
Luego de 8 meses bajo arresto domiciliario, la defensa técnica legal de Conte encabezada por el abogado José Vega, solicita un cambio de medida cautelar de arresto domiciliario a notificación periódica semanal, impedimento de salida del país e impedimento de uso de internet, solicitud que fue aceptada tanto por el Ministerio Público como por la juez del Órgano Judicial. La madre y abogado de Conte hacen pública la noticia a través de Twitter. 

El juicio oral donde se determinará su inocencia o culpabilidad está programado para el 25 de noviembre de 2024. Mientras tanto, Conte deberá esperar a juicio con las medidas cautelares impuestas hasta la fecha.

Referencias 

Activismo
Nacidos en Ciudad de Panamá